Martínez de Hoz puede referirse a:
 la Familia Martínez de Hoz, compuesta por:
 José Alfredo Martínez de Hoz (1925-2013), político y economista argentino, que fue ministro de Economía en 1963 y luego nuevamente entre 1976 y 1981;
 José Alfredo Martínez de Hoz (padre) (1895-1976), estanciero argentino, padre del anterior;
 Federico Martínez de Hoz (1866-1935), estanciero y político argentino, que fue gobernador de Buenos Aires entre 1932 y 1935;
 Miguel Martínez de Hoz (1832-1868), militar argentino que murió en la Guerra del Paraguay; y
 Florencio Martínez de Hoz, quinto presidente de la Asociación de Fútbol Argentino entre 1906 y 1907.
También puede hacer referencia a:
Coronel Martínez de Hoz, localidad argentina del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Familia Martínez de Hoz